Kulle är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 135 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Kulle

Anne Kulle (1944–2020), skådespelare, också känd som Anne Nord
 Axel Kulle, flera personer
Axel Kulle (1846–1908), konstnär
Axel Kulle (1882–1964), konstnär
Axel Kulle (1891–1964), konstnär och dekorationsmålare
Gerthi Kulle (född 1945), skådespelare
Jakob Kulle (1838–1898) , konstnär, etsare, guldsmed och konstvävare
Jarl Kulle (1927–1997), skådespelare
 Linda Kulle (född 1983), skådespelare
Maria Kulle (född 1960), skådespelare
Sven Kulle (1860–1945), medaljgravör och myntgravör
Thora Kulle (1849–1939), textilkonstnär
 Victor Kulle (1896–1982), tecknare, grafiker, illustratör och trädgårdsarkitekt

Släktskapsförhållanden
De biograferade tillhör tre skilda släkter, alla från Skåne.

Lundasläkten Kulle
 Ola Nilsson (1807–1876), ladufogde, senare bryggare och värdshusvärd i Lund
 Jakob Kulle (1838–1898), konstnär, etsare, guldsmed och konstvävare
 Lars Leander Kuulle (1842–1910), slaktare i Lund, gift med
+ Thora Kulle (1849–1939), textilkonstnär
 Jöns Teodor Nilsson Kulle (1843–1920), hökare i Lund
 Axel Kulle (1882–1964), konstnär i Lund
 Axel Kulle (1846–1908), målare
 Sven Kulle (1860–1945), medalj- och myntgravör

Skådespelarsläkten Kulle
 Nils Kulle (1904–1992), handlande, Ekeby, idag Bjuvs kommun
 Jarl Kulle (1927–1997),skådespelare
+ Louise Hermelin (1939–2010), gift med Jarl Kulle 1960–1968
 Maria Kulle (född 1960), skådespelare och godsägare
+ Anne Nord (1944–2020), skådespelare, gift med Jarl Kulle 1976–1997
 Linda Kulle (född 1983), skådespelare
 Gerthi Kulle (född 1945), skådespelare

Kulle från Kullaröd
Till en släkt från Kullaröd, Slimminge, idag Skurups kommun, hörde konstnären och dekorationsmålaren Axel Kulle (1891–1964).

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter